Ларри Джошуа (, род. 12 февраля 1952, Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Ларри Джошуа родился 12 февраля 1952 года в Нью-Йорке, США.

Джошуа и актриса мыльной оперы Шэрон Роуз Габе были женаты с 1984 по 1996 год. У разведённой пары трое детей.

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры США